Харт-Пёльниц () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Грайц. Население составляет 3,1 тыс. человек (2009). Занимает площадь 55,36 км². Официальный код  —  16 0 76 088.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии